Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Jakob Hlasek 7-5, 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (campione)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Jonas Svensson (semifinali)

 Ronald Agénor (primo turno)
 Jakob Hlasek (finale)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1988